Il distretto di Mamlût (in kazako: Мамлют ауданы) è un distretto (audan) del Kazakistan con  capoluogo Mamlûtka.

Mamlût